Brestov est
 Un village du district de Humenné, voir Brestov
 Un village du district de Medzilaborce, voir Brestov nad Laborcom
 Un village du district de Prešov, voir Brestov